Leonjd Vladjmirovitj Elenin (), född 10 augusti 1981, är en rysk-sovjetisk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som L. Elenin och som upptäckare av 30 asteroider.

Han har även upptäckt kometerna C/2012 S1 och P/2011 R3

Asteroider upptäckta av Leonjd V. Elenin

Se även 
Astronomiska upptäckter av L Elenin

Referenser 

Ryska astronomer under 2000-talet
Födda 1981
Levande personer
Män